A 2010-es Porsche szuperkupa a sorozat tizennyolcadik kiírása. A sorozatban egy magyar, Walter Csaba is részt vett egy versenyen.

Versenyzők, csapatok

Versenynaptár

A hivatalos versenynaptárat 2009. december 4-én tették közzé.

A bajnokság állása

Források

További információk

A sorozat hivatalos honlapja
Online Magazin

P